Miejscowości w USA:
 Crescent City – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Del Norte
 Crescent City – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Putnam
 Crescent City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois